Martinius ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Emil Martinius (1851–1931), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Matthias Martinius (1572–1630), reformierter, erst lutherisch, dann calvinistischer Theologe und Philologe
 Paul Martinius (1855–1923), deutscher Landrat
 Tokessa Martinius (* 1977), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Martinus